Municipio de Hallock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hallock (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Hallock (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.